Ми́хал Ка́длец (; родился 13 декабря 1984 года, Вишков, Чехословакия) — чешский футболист, защитник клуба «Словацко». Сын Мирослава Кадлеца, вице-чемпиона Европы 1996.

Карьера

Клубная 
Воспитанник футбольных школ «Кайзерслаутерна» и «Словацко». Профессиональную карьеру начал в 2001 году в клубе «Словацко», в составе которого дебютировал в матче против остравского «Баника». В 2005 году перешёл в пражскую «Спарту». В составе клуба дважды выиграл чемпионат Чехии и трижды Кубок Чехии.

В 2008 году Михал на правах аренды перешёл в немецкий «Байер 04». В январе 2009 года он подписал контракт с леверкузенским клубом до 2013 года.

В июне 2013 года Кадлец перешёл в турецкий «Фенербахче».

В мае 2016 года стало известно, что Михал возвращается в «Спарту», подписав с клубом трёхлетний контракт.

В сборной 
С 2002 года выступал за юношеские и молодёжные сборные, в составе главной национальной сборной Чехии дебютировал 17 ноября 2007 года в матче со сборной Словакии, а первый мяч в составе сборной забил 30 мая 2008 года в товарищеском матче с командой Шотландии. Участник чемпионатов Европы 2008, 2012, также был в составе сборной на чемпионате Европы 2016, но так и не сыграл ни одного матча.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Спарта (Прага)
 Чемпион Чехии (2): 2004/05, 2006/07
 Обладатель Кубка Чехии (3): 2005/06, 2006/07, 2007/08
Фенербахче
 Чемпион Турции: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Турции: 2014

Словацко
 Обладатель Кубка Чехии: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Словацко»
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии
 Профиль на официальном сайте Первой лиги

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Словацко»
Игроки ФК «Спарта» Прага
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Фенербахче»